Киевский сельсовет — название административно-территориальных единиц в составе нескольких субъектов РСФСР и Российской Федерации после 1991 года.

 Киевский сельсовет — административно-территориальная единица Лотошинского района Московской области в 1929—1954 гг.

 Киевский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Татарского района Новосибирской области.

 Киевский сельсовет, с 2004 года село Киевка — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Апанасенковского района Ставропольского края, упразднён в 2020 году.